The Trouble Buster – film del 1917 diretto da Frank Reicher
 The Trouble Buster – film del 1925 diretto da Leo D. Maloney